COSPAR puede referirse a los siguientes artículos:

 International Designator

 Comisión de Investigaciones Espaciales